Банная — топоним в России:

 Банная (приток Коксы) — река в Республике Алтай.
 Банная (приток реки Плотникова) — река на Камчатке.

См. также 
 Банное
 Банный
 Баня (значения)